(Smilodon peut être traduit par « dent de ciseau », gracilis par « mince ») est une espèce éteinte et fossile du genre également éteint Smilodon, appartenant à la famille des Félidés et à la sous-famille éteinte des Machairodontinae. Cette espèce vivait en Amérique du Nord durant le Pléistocène, il y a entre 2,5 millions d'années et .

Description 
Smilodon gracilis est la plus ancienne et la plus petite espèce de Smilodon. Elle mesure environ 1,5 m de long et 1 m de haut, le tout pour un poids de . Ce félin était probablement rapide, en contrepartie de son gabarit limité, pour attraper des proies telles que les grands mammifères herbivores du Pléistocène.

Phylogénie 
Les plus vieux fossiles de Smilodon gracilis datent de 2,5 millions d'années, soit le début du Pléistocène, et les plus récents de . Smilodon gracilis descend probablement de Megantereon. Deux espèces descendantes lui succèdent, Smilodon fatalis et Smilodon populator.

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Machairodontinae
Carnivore du Pléistocène
Carnivore (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1880